Корна(Cornas) — муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Ардеш . 
 Корна (Румунія) (Corna) — село у повіті Алба в Румунії . 
 Корна-Іманья (Corna Imagna) — муніципалітет в Італії , у регіоні Ломбардія , провінція Бергамо . 
 Луїза Корна (), народилася 2 грудня, 1965 року, Брешія, Італія — італійська акторка, співачка, модель.